Roar – "ruggito" in lingua inglese

Musica
Roar – singolo della cantante statunitense Katy Perry
Roar – singolo dei DJ svedesi Axwell e Sebastian Ingrosso usato come colonna sonora del film Monsters University

Cinema
Il grande ruggito (Roar) – film statunitense del 1981 con Tippi Hedren

Televisione
Roar – serie televisiva statunitense del 1997 ambientata nell'Irlanda del IV secolo d.C.
Roar – programma televisivo britannico per bambini iniziato nel 2006
Roar – un ... da leoni – programma televisivo italiano andato in onda in occasione della Mostra del Cinema di Venezia nel 2016.

Altro
Roar – altro nome di Hroðgar, re leggendario danese, vissuto all'inizio del VI secolo
Roar – nome proprio di persona norvegese maschile